Schildbuchsen werden typischerweise in ein Uhrenschild bzw. das Zifferblatt einer Großuhr eingebaut. Sie dienen der Verzierung der verschiedenen Bohrungen (z. B. für die Zeiger oder für die Aufziehmechanik). Schildbuchsen gibt es in diversen Farben und Ausführungen, z. B. vergoldet, in Silber oder Schwarz.

Uhrentechnik